Gaudeck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gaudeck (1889–1946), deutscher Kunsterzieher, Maler und Grafiker
 Hans-Jürgen Gaudeck (* 1941), deutscher Aquarell-Maler und Autor